Аль-Малик аль-Авхад Наджм ад-Дин Айюб ибн аль-Адиль Абу Бакр ибн Наджм ад-Дин Айюб(Аль-Аухад Айюбид)(умер в 1210 году) был четвёртым сыном Аль-Адиля.

Эмир Майяфаригина 
Аль-Адиль разделил часть империи Айюбидов между своими сыновьями. Самые северные владения империи, со сталицей в Майяфарикине, были переданы Аль-Аухаду.

Правитель Армении 
Аль-Аухад занимал центральное место в усилиях Аль-Адиля по завоеванию территорий Армении и Аль-Джазиры. Аль-Авхад присоединился к армии Айюбидов под предводительством своего брата Аль-Ашрафа из Харрана, чтобы освободить зенгидского эмира Синджара Кутб ад-Дина от нападения двоюродного брата Нур ад-Дина Арслана Шаха I из Мосула, главного зенгидского эмира. В апреле 1204 года колиция Айюбидов быстро разгромила войска Нур ад-Дина в Нусайбине, преследуя их до самого Мосула, где они атаковали несколько окрестных деревень. К сентябрю Айюбиды заключили мир с Нур ад-Дином.

В 1207 году, стремясь взять под контроль главную дорогу между Диярбакыром и Восточной Анатолией, Аль-Авхад начал наступление на армянский город Ахлат, находившийся под контролем Балабана. Во время своего похода он смог захватить несколько небольших крепостей, а именно Муш и окрестные деревни, но в конечном счете не смог завоевать Ахлат. В 1208 году Аль-Адиль послал Аль-Аухаду подкрепление для второй попытки захватить город. Аль-Аухад разбил Балабан близ Ахлата и захватил земли вокруг него. После отступления в городскую крепость Балабан готовил Ахлата к предстоящему штурму Айюбидов. Впоследствии он заключил союз с Тугрил Шахом, сельджукским эмиром Эрзерума. Вместе они разбили войско Аль-Аухада, но Тугрил вскоре повернулся против Балабана и убил его. Впоследствии Тугрил Шах попытался войти в Ахлат, но был отвергнут населением, которое теперь послало эмиссаров, приглашая Аль-Шаххада захватить город. Не встречая никакого сопротивления, Аль-Аухад захватил Ахлат позже в том же году. Затем его армия приступила к завоеванию стратегических крепостей Манцикерт, Арджиш и Ван, все они расположены к северу от озера Ван на армянской территории.

Прежде чем айюбидский контроль смог укрепиться, Аль-Аухад столкнулся с восстаниями в Арджише и Ване. Когда он попытался подавить эти восстания, Ахлат присоединился к восстанию позже, в 1208 году. По приказу аль-Адида Аль-Ашраф возглавил армию примерно в 1000 человек, чтобы поддержать Аль-Авхада, и Айюбидам удалось подавить восстание в Ахлате, что привело к тяжелым человеческим жертвам. К 1209 году христианское царство Грузии бросило вызов правлению Айюбидов в Восточной Анатолии. В ответ аль-Адиль собрал и лично возглавил армию, в которую вошли эмиры Хомса, Хамы и Баальбека а также контингенты из других айюбидских княжеств для поддержки Аль-Авхада и Аль-Ашрафа. Когда Айюбиды подошли к Ахлату, грузины отступили из этого района. Когда грузины вернулись в свое царство, Аль-Авхад захватил их генерала Иване Мхаргрдзели на окраине Ахлата. Используя Иване в качестве разменной монеты, Аль-Аухад согласился освободить его в обмен на 30 лет мира с Грузией, тем самым положив конец непосредственной грузинской угрозе для Айюбидов.

Библиография 

 

 

Персоналии XII века, Персоналии XIII века